Der Badminton World Cup 1979 fand vom 20. bis 22. Januar 1979 in Tokio statt. Es war die Erstauflage des Weltcups im Badminton. Es wurden nur vier Disziplinen ausgetragen, die Mixedkonkurrenz fand nicht statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Endrunde

Dameneinzel

Endrunde

Herrendoppel

Endrunde

Damendoppel

Endrunde

Referenzen 
 Federball 20 (1979) (2) S. 9
 Indonesia bolot dua gelaran dalam badminton Piala Dunia
 Pelajar Indonesia kalahkan juara Seluruh England
 Lene routs Japan's Horie in Champions' Cup shuttle tournament
 Liem to good in Cup meet

World Cup 1979
Badmintonwettbewerb in der Präfektur Tokio
1979